Il singolare del torneo di tennis Andorra Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Justin Gimelstob che ha battuto in finale Maks Mirny 4-6, 7-6, 7-5.

Teste di serie 

 Jeff Tarango (quarti di finale)
 Maks Mirny (finale)
 Antony Dupuis (primo turno)
 Justin Gimelstob (Campione)

 George Bastl (semifinali)
 Peter Wessels (secondo turno)
 Gianluca Pozzi (semifinali)
 Orlin Stanojčev (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 1999